Aquesta és una llista amb els podis de Grans Premis de trial, ordenada com un rànquing. La llista aplega tots els pilots que han acabat mai en posició de podi en un Gran Premi puntuable per al Campionat del Món de trial en la seva categoria màxima (no comtempla, doncs, els podis de Grans Premis puntuables per al campionat del món indoor, femení, júnior i/o juvenil. Sí que recull, però, tots els podis aconseguits en Grans Premis dels antics Challenge Henry Groutards i Campionat d'Europa de trial, previs a la seva conversió en Campionat del Món).

Podis per pilot

Podis per nacionalitat 

Notes

Podis per marca

Referències

Enllaços externs 
 Resultats i estadístiques de pilots a trialonline.org 

Trial
Campionat del Món de trial